Ituri – las równikowy w Demokratycznej Republice Konga
 Ituri – rzeka w Demokratycznej Republice Konga, górny odcinek Aruwimi
 Ituri – prowincja Demokratycznej Republiki Konga